Dalvik steht für:

 Dalvík, eine Stadt an der Nordküste Islands
 Dalvik Virtual Machine, eine von Google entwickelte virtuelle Maschine